Benna steht für:

 Benna (See), ein norwegischer See
 Benna (Piemont), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Biella
 Benna (Papua-Neuguinea), Stadt im Distrikt Unggai-Benna in Papua-Neuguinea
 Benna (Hereford), im 9. Jahrhundert Bischof von Hereford, siehe Liste der Bischöfe von Hereford
 Benna (Thrakien), eine antike Stadt in Thrakien
 Benna (Wagen), ein bei den Galliern verwendeter zweiräderiger Korbwagen

Benna ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Pablo Benna (* 1959), argentinischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Alto Valle del Río Negro
 Anna Hedwig Benna (1921–2015), österreichische Archivarin und Historikerin
 Anthony Benna (* 1987), französischer Freestyle-Skier